Tarragona puede designar:

 a la ciudad española de Tarragona, una de las capitales de provincia de Cataluña;
 a la provincia de Tarragona que aquella encabeza;
 al área metropolitana de Tarragona, que engloba otros 38 municipios con una población total cercana al medio millón de personas;
 a la Denominación de Origen Tarragona para los vinos producidos en esta región;
 a la estación Tarragona del Metro de Barcelona;
 a la desaparecida Veguería de Tarragona;
 a la archidiócesis de Tarragona;
 al municipio filipino de Tarragona (Dávao Oriental).